Jaxaay-Parcelles-Niakoul Rab est une commune du Sénégal. Créée en 2011, elle fait partie du département de Rufisque et de la région de Dakar.

.

Notes et références 

Commune dans la région de Dakar